Ostróda Reggae Festiwal
 Österreichischer Rundfunk – austriacki publiczny nadawca radiowo–telewizyjny
 Otwarta ramka odczytu (ang. Open Reading Frame) – pojęcie z zakresu biologii